Dětkovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Dětkovice, Gemeinde im Okres Vyškov
Dětkovice, Gemeinde im Okres Prostějov, siehe Dětkovice u Prostějova
Dětkovice, Ortsteil von Ludmírov, Okres Prostějov